Een verkeersweg:
A52 (Duitsland), zie Bundesautobahn 52
A52 (Frankrijk)
A52 (Groot-Brittannië)
A52 (Italië)
A52 (Noord-Ierland)
A-52 (Spanje)
A52 (Zwitserland)
Provinciale weg 325, opvolger van de toenmalige A52